

Список широко распространённых цветов.

RGB-значения соответствуют стандарту sRGB. Значения цветов в CMYK номинальны, так как не имеется чёткой системы перевода из RGB в CMYK (см. метамерия). Не используйте данные значения там, где необходимо соответствие цветов с высокой точностью.

На экране монитора примеры цветов отображаются не всегда верно из-за нехватки гамма-коррекции. Белый цвет показывается белым, чёрный — чёрным, но цвета между ними, особенно тёмные цвета, отображаются очень некорректно. Например, 50-процентный серый (середина между белым и чёрным) должен иметь 50 % яркости белого, но без гамма-коррекции у него всего 18 % его яркости на дисплеях со степенью контрастности изображения 2,5 (0,52,5 = ~0,1767) — стандартное значение на большинстве дисплеев с электронно-лучевой трубкой и жидкокристаллических мониторов (на самом деле жидкокристаллические дисплеи эмулируют степень контрастности 2,5 для единообразного изображения с ранее более популярными ЭЛТ дисплеями).

Кроме того, названия цветов субъективны и произвольны, и могут отличаться в разных культурах. Ни одно из представленных здесь названий цветов не может адекватно и в полной мере характеризовать образец цвета.

A

B

C 

-

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

См. также 

 Список устаревших названий цветов и оттенков
 Гамма-коррекция
 Цветовая слепота
 Список цветов в X11
 Крейола
 Web-цвета
 Оттенок
 Цвета RAL
 Традиционные японские цвета

Примечания

Литература 
 Миронова М. В. Классификация прилагательных цвета: на примере цветообозначений русского и английского языков // Вестник Амурского государственного университета. 2009. Вып. 46. Сер. Гуманитар. науки. С.100-101.

Ссылки 
 Article on Color Names
 International Color Consortium
 Список названий цветов 
 Программа перевода HEX, RGB и HSV между собой
 
 Палитра с русскими названиями различных цветов

Цвета